meritum – główna treść, istota sprawy, sedno sprawy
 komputer Meritum – seria ośmiobitowych komputerów produkowanych przez Mera-Elzab w Zabrzu
 Meritum Bank ICB – bank komercyjny z siedzibą w Gdańsku
 Meritum – album warszawskiej grupy hip-hopowej Zipera